Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1955 je bila sedma sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm³

Razred 350 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

1955 v športu
1955